Drogoszewo peut désigner :

Toponymie

 Drogoszewo, village de la voïvodie de Mazovie,
 Drogoszewo, village de la voïvodie de Grande-Pologne,
 Drogoszewo, village de la voïvodie de Podlachie.